A Supertaça da Boa Vista, por temporada além titulado os Supertaça "Dja Gode" foi a 8a edição da Supertaça da Boa Vista.

Jogou-se a 21 de outubro de 2017, no Estádio Arsénio Ramos. O jogo opôs o Sport Sal Rei Club, vencedor de Liga Insular da Boa Vista e da Taça da Boa Vista (Bubista), ao finalista vencido da Taça da Boa Vista, Académica Operria.

A Académica Operária disputou este troféu pela o segundo vez.

A Académica Operária artilheirado por quarto torneio, o Sport Sal Rei Club artilheirado por quinto torneio.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Supertaça da Boa Vista

Ligações externas
Supertaça da Boa Vista de 2017 em RSSSF

Associação Académica e Operária da Boa Vista
Sport Sal Rei Club
Desporto em Cabo Verde em 2017
Supertaça da Boa Vista